Constans II van Rome, opstandig keizer van Rome van 409 tot 411
Constans II van Byzantium (Constans Heraclius), keizer van Byzantium van 641 tot 668